AT

 AT — форм-фактор.

 At — обозначение химического элемента астат.

 at — unix-утилита.

 .at — национальный домен верхнего уровня для Австрии.

 A-T — пара аденин-тимин цепочки ДНК.

 Коммерческое at () — типографский символ .

 AT — сокращение от . Пример использования: персональный компьютер IBM PC/AT.

 AT-команды («at» — сокращение от ; hayes-команды) — набор команд модема.

См. также 

 AT-AT
 AT-ST
 AT-TE
 Baby-AT
 AT&T
 At Last